Улица Лермонтова — улица в Волжском районе г. Саратова.

Географическое положение 
Состоит из двух частей — основной протяжённостью 1 км и заовражной протяжённостью 362 м, продолжающейся за Глебучевым оврагом.

Улица Лермонтова вместе с улицами Мичурина и Чернышевского относится к немногим в историческом центре улицам, параллельным Волге.

Основная часть располагается между Князевским взвозом и Валовой улицей, пересекая (от Князевского взвоза, по направлению нумерации):

 Октябрьскую;
 Григорьева;
 Нескучный переулок;
 Обуховский переулок;
 Первомайскую;
 Соляную;
 Московскую;
 Челюскинцев.

В заовражной части улица начинается от Предмостовой площади, пересекает Малую Горную улицу и 1-й Малосоляной проезд и заканчивается у обрыва Соколовой горы.

Транспорт 
На улице Лермонтова:

 от Григорьева до Обуховского переулка располагается конечная троллейбусных маршрутов 2 и 2А и дублирующих их маршрутных такси;
 от Московской до Челюскинцев проходит часть кольца троллейбусных маршрутов 1, 4, 5;

История 
Одна из старейших улиц, образовавшихся в XVII веке параллельно почтовому тракту на Астрахань, который позднее стал улицей Чернышевского. В XVIII веке была одной из главных улиц города. Ранее 1774 года улица носила название Воздвиженской по Воздвиженской церкви Крестовоздвиженского женского монастыря. Генплан 1811 года закрепил улицу. До 1964 года в разные годы улица носила названия Покровская, Музейная, Пароходная.

Примечательные здания

См. также 
Список улиц Саратова

Литература

Примечания 

Лермонтов
Саратов